Kirstges ist der Familienname der folgenden Personen:
 Marcel Kirstges (* 1991), deutscher Leichtathlet
 Pascal Kirstges (* 1997), deutscher Leichtathlet